Голигорский — фамилия.

Известные носители:
 Голигорский, Михаил Соломонович (род. 1946) — американский патофизиолог, врач-нефролог, профессор.
 Голигорский, Соломон Давидович (1911—1985) — советский уролог и нефролог.

См. также 
 Гологорский